

Događaji 
Oko ove godine Arsak i Parni vratili Partiju od Seleukovića.

Rođenja

Smrti